

Sigle 
 Weighted least squares – metodo dei minimi quadrati, tecnica matematica per effettuare una regressione lineare
 Widgit Literacy Symbols (noti anche come Rebus) – simboli utilizzati nella comunicazione aumentativa e alternativa
 Windows Live Spaces – piattaforma di web logging appartenente alla famiglia Windows Live

Codici 
 WLS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Hihifo, Wallis Island, Wallis e Futuna
 wls – codice ISO 639-3 della lingua wallisiana